Воронко́в (Воронко́ва) — русская фамилия.

Известные носители

А, Б 
 Воронков, Александр Иванович (1887—1965) — русский историк и библиограф, филолог-классик.
 
 
 
 Воронков, Борис Григорьевич (1923—1976) — советский шахматист, тренер.

В, Д 
 Воронков, Вадим Васильевич (1925—2016) — советский и российский архитектор.
 
 
 
 Воронков, Вячеслав Александрович (1925—2009) — советский государственный деятель.
 Воронков, Дмитрий Сергеевич (род. 2000) — российский хоккеист.

И 
 
 Воронков, Игорь Сергеевич (род. 1981) — украинский футболист.

К

М 
 
 Воронков, Митрофан Семёнович (1868—после 1919) — депутат Государственных дум II, III и IV созывов, комиссар Временного правительства на Дону.

Н-С 
 
 Воронков, Павел Юрьевич (род. 1960) — советский волейболист.
 Воронков, Сергей Петрович (1912—1996) — советский художник кино.



См. также